St. Mary Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 St. Mary Township (Illinois)
 St. Mary Township (Minnesota)
 St. Mary Township (North Dakota)

Siehe auch:
 St. Marys Township